De achternaam Handke kan verwijzen naar de volgende personen:

 Florian Handke, Duits schaker
 Peter Handke, Oostenrijks schrijver
 Rebecca Handke, Duits kunstschaatsster